HMS Searcher () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Searcher (1562) — бригантина, збудована у 1562 році, продана у 1564 році.
 HMS Searcher (1918) — есмінець типу «C», збудований у 1918 році, проданий у 1938 році.
 HMS Searcher (D40) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «CVE-22» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Searcher».
 HMS Searcher (L3058) — великий десантний корабель, збудований наприкінці Другої світової війни під індексом «LST 3508». У 1947 році перейменований на «HMS Searcher». Розбився у 1949 році.

Кораблі ВМС Великої Британії